Ferrere (Asti), een gemeente in de Italiaanse provincie Asti
Ferrere (Argentera), een plaats in de Italiaanse gemeente Argentera
Ferrère, een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées, regio Occitanie